2PL ist die Abkürzung für:

 Second Party Logistics Service Provider, eine Klasse von Logistikdienstleistern
 Zwei-Phasen-Sperrprotokoll, ein Sperrverfahren in Datenbanksystemen

2PL